La bataille de Marioupol peut désigner :
 celle de 1919 ;
 celle de 2014 ;
 celle de 2022.